Ангелкови са български мияшки зографски род, по произход от малореканското село Гари, Дебърско, принадлежащ към Дебърската художествена школа.

Първите представители на рода Ангелко и синът му Петър работили във втората половина на XVIII – началото на XIX век. Спас Петров и синът му Евтим Спасов работили във втората половина на XIX век. По-познато е творчеството на Андон Петров, автор на много икони в Струмишко, Радовишко и Винишко. Андон и Спас Петрови работят из Прилепско, Кавадарско и Мариово. С тях работят и синовете на Андон Димитър Донев, Георги Донев и Нестор Донев. В следващото поколение Андон (Доне) Георгиев Донев и Илия Димитров Донев също са образописци. Доне Георгиев до 1949 година продължава да работи във Вардарска Македония. Към 40-те години на XX век представители на рода продължават да рисуват – Кръсте Евтимов във Вардарска Македония и Илия Димитров в Шумен.

Бележки